Ситалк () — царь Одрисского государства во Фракии. Правил в 431—424 годах до н. э.

Ситалк был сыном царя Тереса, основателя Одрисского государства, и после смерти отца в 431 году до н. э. унаследовал престол. Вёл многочисленные войны с целью расширения территории государства — от города Абдеры на юге, на побережье Эгейского моря до берегов Дуная на севере и от Чёрного моря на востоке до реки Струма на западе.

В Пелопоннесской войне Одрисское царство Ситалка выступило на стороне Афин и по их просьбе фракийская армия, насчитывавшая до 150 тысяч человек, в 429 году до н. э. выступила в поход против македонского царя Пердикки II. Столь многочисленное войско включало в себя не только армию Одрисского царства, но и представителей нескольких независимых фракийских племён (диев, пеонов, агрианов и других). Поход этот окончился безрезультатно через 30 дней после своего начала как из-за противодействия наследника престола Севта, принявшего сторону македонян, так и из-за нехватки продовольствия и припасов.

Ситалк погиб в 424 году до н. э. во время похода против воинственного фракийского племени трибаллов.

Цари одрисов
Правители Европы V века до н. э.
Монархи, погибшие в бою